Die Internazionali Femminili di Palermo 2005 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 16. bis 24. Juli 2005 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Klára Koukalová mit 6:4 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Giulia Casoni / Marija Korytzewa mit 4:6, 6:3 und 7:5 gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali Femminili di Palermo 2005 fand vom 16. bis 18. Juli 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Palermo